Flöttl ist der Familienname folgender Personen:

Karl Flöttl (1902–1977), österreichischer Politiker (SPÖ)
Walter Flöttl (1924–2009), österreichischer Banker
Wolfgang Flöttl (* 1955), österreichischer Banker